Малоконстантиновка () — село, относится к Перевальскому району . Под контролем самопровозглашённой Луганской Народной Республики. Является центром скопления баз отдыха на Исаковском водохранилище.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 298 человек.

География 
Село расположено на обоих берегах Исаковского водохранилища (образованного рекой Белой). Соседние населённые пункты: посёлки Селезнёвка и Бугаевка (выше по течению Белой) на юго-западе, города Перевальск на западе, Алчевск на северо-западе; посёлки Михайловка на севере, Юрьевка на северо-востоке (оба ниже по течению Белой); сёла Троицкое (на северо-восточном берегу Исаковского водохранилища) и посёлок Шимшиновка на востоке.

Общие сведения 
Почтовый индекс — 94309. Телефонный код — 6441. Занимает площадь 0,565 км². Код КОАТУУ — 4423655502.

Местный совет 
94309, Луганская обл., Перевальский р-н, пгт. Бугаевка, ул. Кр. Партизан, 4

Примечания

Ссылки 
 Малоконстантиновка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Перевальского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании